Het bokstoernooi in de klasse vlieggewicht voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van vrijdag 12 tot en met zaterdag 20 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Nicola Adams uit Groot-Brittannië; zij kwam tijdens deze Spelen in actie en kon derhalve haar titel verdedigen. De bokssters vechten in een knock-outsysteem, eindigend met de finale voor goud en zilver. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit vier rondes van twee minuten. Een boksster krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van haar opponente. De boksster met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: zij is dan direct de verliezer.

Toernooischema 

Vrouwen 51